Фе́ликс Исаа́кович Злоче́вский (11 мая 1931, Харьков — 27 марта 2011, Москва) — советский и российский учёный, зоотехник, изобретатель, биолог, селекционер, гидробиолог, биотехнолог, животновод, специалист в области искусственного осеменения сельскохозяйственных животных, зоолог, энтомолог, член ВЛКСМ (1946), член КПСС (1958), кандидат сельскохозяйственных наук (1970), старший научный сотрудник (1978), Лауреат Премии Совета Министров СССР (1986), член-корреспондент Российской Народной Академии наук(2007).

Ранние годы 
Родился 11 мая 1931 года в городе Харькове в еврейской семье.

В период с марта по август 1943 года вместе с отцом находились в месте принудительного содержания в Харькове, организованном комендатурой немецко-фашистских войск для советских граждан. Признан бывшим несовершеннолетним узником концентрационных лагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны.

Отец, Злочевский Исаак Аронович (1908—1992), репрессированный (реабилитирован), участник Великой Отечественной войны (воинское звание — инженер-капитан инженерно-технического состава вооруженных сил Рабоче-крестьянской Красной армии).

Мать, Злочевская (урождённая Бердичевская) Бэтя (Бетя) Моисеевна (1914—2002), домохозяйка, старшая сестра Бердичевского Арона Моисеевича — участника Великой Отечественной войны.

Дед, Злочевский Арон Маркович, участник Первой мировой войны (28 июля 1914 года — 11 ноября 1918 года) (воинский чин — рядовой 12-го пехотного Великолуцкого полка Русской императорской армии; был ранен в правую руку пулей 17 ноября 1914 года под Ченстоховым, Петроковская губерния, Царство Польское).

Имел двух младших братьев: Злочевский Леонид Исаакович — средний брат, 1937 г.р. (советский инженер, изобретатель устройства для получения локально направленного аэрозоляPatentDB.ru. Устройство для получения локально направленного аэрозоля: а.с. 1087189 СССР (SU1087189A1): МПК B05B 7/26(2006.01) / Л. И. Злочевский (СССР). — № 3511375/23-05; заявка 12.11.1982; опубл. 23.04.1984, Бюл. № 12. — 3 с., 1958—1960 гг. — старший матрос ВМФ СССР, живёт в городе Бостоне, США, отец Злочевского Аркадия Леонидовича (1959 г.р.) — Президента Российского зернового союза), и Злочевский Валерий Исаакович — младший брат, 1940 г.р. (работал начальником Отдела снабжения в Министерстве сельского хозяйства СССР, похоронен на Хованском кладбище, отец Злочевской Марины Валериевны (1962 г.р.) — Старшей медицинской сестры ФГАУ «НМИЦ ЛРЦ» МИНЗДРАВа России).

Семья 
Жена, Злочевская (урожденная Выборнова) Раиса Александровна (1940—2002), родилась в деревне Тарасково (Каширский район, Московская область) в семье Выборнова Александра Артемьевича — участника Великой Отечественной войны и Выборновой Марии Ивановны. Закончила Волоколамский зооветеринарный техникум Министерства сельского хозяйства РСФСР (1963—1967), зоотехник-инструктор Центральной станции искусственного осеменения сельскохозяйственных животных (далее ЦСИО), в 1984 году от имени Президиума Верховного Совета СССР за долголетний добросовестный труд награждена медалью «Ветеран труда» (Решение Московского областного Исполнительного Комитета Совета народных депутатов № 582 от 28 апреля 1984 г.), также являлась ученицей доктора биологических наук, профессора кафедры зоологии Факультета зоотехнии и биологии Сельскохозяйственной академии имени К. А. Тимирязева Соколовской Ирины Ивановны, с которой написали следующие научные работы: «Сопоставление данных биопсии и электрического сопротивления слизистой оболочки преддверия влагалища» (Доклады ВАСХНИЛ № 8. — Москва: Издательство «Колос», 1970. — С.30—32. — УДК 636.4:591.46](063)) и «Сопоставление данных биопсии и электрического сопротивления слизистой оболочки преддверия влагалища свиней» (Технология искусственного осеменения и биология воспроизведения сельскохозяйственных животных. — Москва: Издательство «Колос», 1972. — С.133—140. — УДК 636.082.453.5+636:612.6](063)).

Дочь, Злочевская Алла Феликсовна, 1960 г.р., родилась в деревне Бородино (Можайский район, Московская область), член ВЛКСМ (1974), закончила Московский институт управления им. Серго Орджоникидзе, экономист.

Образование 
Учился в одной из школ Ленинского района Москвы (ныне — Хамовники). В 1950—1955 гг. проходил обучение на факультете «Зоотехния» Московской Ветеринарной академии, после которого была присвоена квалификация ученого зоотехника. В 1963—1966 гг. обучался в аспирантуре Всесоюзного научно-исследовательского института животноводства (далее ВИЖ). В 1970 году Решением Совета ВИЖа присуждена ученая степень кандидата сельскохозяйственных наук. В 1978 году повышал квалификацию на Курсах повышения научной квалификации работников сельскохозяйственных научно-исследовательских институтов и вузов при Московском ордена Ленина и ордена Трудового Красного знамени государственном университете им. М. В. Ломоносова по специализациям «Энтомология» и «Гидробиология».

Трудовая деятельность 
Трудовую деятельность начал в 1954 году в должности зоотехника Беловодской МТС (Сталинский район, Фрунзенская область, Киргизская ССР) по обслуживанию колхоза им. Карла Маркса. В 1955 году работал зоотехником Киреевской МТС (Козельский район, Калужская область, РСФСР), после чего три года (1956—1959 гг.) трудился бригадиром животноводства участка деревни Малеево совхоза «Тарасково» (деревня Тарасково, Каширский район, Московская область). С 1959—1963 гг. прошел путь от бригадира животноводства до заместителя директора учхоза совхоза «Александрово» (деревня Александрово, Можайский район, Московская область). С 1964—1973 гг., являясь учеником академика ВАСХНИЛ Милованова Виктора Константиновича и профессора Соколовской Ирины Ивановны, прошел путь от старшего зоотехника до директора ЦСИО (поселок Быково, Подольский район, Московская область). Далее последовала работа в науке, где с 1973—1978 гг. работал в должности и. о. младшего научного сотрудника Отдела разведения молочного скота, а несколько позже — старшим научным сотрудником Лаборатории утилизации навоза ВИЖа (поселок Дубровицы, Подольский район, Московская область). С 1978—1981 гг. трудился старшим научным сотрудником Подольского отдела Всесоюзного ордена Ленина института экспериментальной ветеринарии (Москва) (далее ВИЭВ). А уже с 1981 года и до конца рабочих дней прошел путь от заведующего Лабораторией по применению полимеров в животноводстве в Отделе проектно-планировочных решений, заведующего Лабораторией по разработке приборов и оборудования для искусственного осеменения и заведующего Лабораторией трансгенеза у насекомых Отдела биотехнологии до заместителя директора по общим вопросам и капитальному строительству ВИЖа.

Общественная деятельность

Профсоюзная деятельность 
С 1950 года являлся членом Профсоюза работников сельского хозяйства.

Депутатская деятельность 
Дважды избирался депутатом Брянцевского сельского Совета депутатов трудящихся Подольского района Московской области РСФСР от Быковского избирательного округа № 40 (1965—1967 гг.) и № 38 (1971—1973 гг.). Трижды избирался депутатом Подольского районного Совета депутатов трудящихся Московской области РСФСР 11 созыва от избирательного округа № 218 (1967—1969 гг.), 12 созыва от избирательного округа № 224 (1969—1971 гг.), 13 созыва от избирательного округа № 93 (1971—1973 гг.).

Деятельность в области социальной реабилитации 
С 2002 года являлся членом Межрегиональной общественной организации «Московская ассоциация жертв незаконных репрессий», а с 2003 года — член Историко-просветительского, правозащитного и благотворительного общества «Мемориал» — Московского объединения лиц, пострадавших от политических репрессий в СССР.

Спасение икон Храма Знамения Пресвятой Богородицы в Дубровицах 
После полного запрета в 1930 году богослужений и закрытия Храм Знамения Пресвятой Богородицы был передан как здание в управление ВИЖа, который организовал в нём склад строительных материалов, при этом в киотах продолжали находиться все 12 икон Храма. Со временем после полного отсутствия ремонта снаружи и внутри Храма и длительного его использования как склада иконы начали приходить в плачевное состояние. Ответственным работником ВИЖа за склад был Феликс Злочевский, который и принял решение о спасении 12 икон, для чего привлек некоторых других работников ВИЖа. Иконы перевезли в главный корпус здания, в котором располагается ВИЖ. В одной из лабораторий ВИЖа была сделана фальш-стена/панель, куда и поместили на сохранение 12 икон, которые простояли там много лет. В 2000 году сохранившиеся в ВИЖе иконы были возвращены в Храм. Со слов Настоятеля Храма Грицышина Андрея Евгеньевича, о Храме он знал все, за исключением того, кто в ВИЖе принял решение о сохранении икон Храма и курировал весь процесс по их сохранению. Впоследствии, факт принятия решения о спасении икон также подтвердил один из участников спасения икон — Юрий Дмитриевич Клинский, который в свое время пришел уже в действующий Храм, чтобы рассказать о сохранности икон и необходимости их передаче в Храм.

Награды и достижения 
С 1968—1971 гг. — постоянный участник ВДНХ СССР, а в 1972 году — участник слета передовиков сельского хозяйства в Рязани. С 1986 года — Лауреат Премии Совета Министров СССР (Диплом № 18872), также является обладателем 7 золотых медалей ВДНХ СССР (1972)/ВВЦ (1993—1996), 3 серебряных медалей ВДНХ СССР (1969, 1988, 1991); Юбилейной медали «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (1970); Юбилейной медали «В ознаменование 100-летия со дня рождения Ильи Ивановича Иванова» (1970); Ученой степени Кандидата сельскохозяйственных наук (1970); Медали «За трудовое отличие» (1971); Ученого звания Старшего научного сотрудника (1978); Знака «Победитель социалистического соревнования 1980 года» (1981); Медали «Ветеран труда» (1984); Нагрудного знака «Лауреат премии Совета Министров СССР» (1986); Знака «Всесоюзному институту животноводства 60 лет» (1989); Медали «В память 850-летия Москвы» (1997); Звания «Ветеран труда» (1997); Юбилейной медали «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (2005); статуса Члена-корреспондента Российской Народной Академии наук (2007); 25 премий: ВИЖа (1968—1973, 1976, 1983—1984, 1986—1988, 1991, 1997), ВИЭВа (1979—1980), Совета Министров СССР (1986); 6 Почетных грамот: ВИЖа (1967, 1994, 1997), ВИЭВа (1980), ЦК КПСС (1987), Агрофирмы «Щапово» (1991); 2 Юбилейных грамот: Подольских городских комитетов КПСС и ВЛКСМ (1968), Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии имени К. И. Скрябина (2005); 2 Грамот: Всероссийского научно-исследовательского института свиноводства РАСХН (1999), Совета ветеранов войны и труда района «Южное Бутово» г. Москвы (2002); 5 Благодарностей: совхоза «Тарасково» (1957), ВИЭВа (1979, дважды в 1980) и ВИЖа (1997); Знака «Российская Народная Академия наук» (2007); Памятного знака «90 лет Вооруженных сил СССР» (2008).

Изобретения 
Является автором 8 изобретений: зажима к ошейнику для животных; способа получения белкового корма для сельскохозяйственных животных и птицы; устройства для вскармливания молодняка животных; способа непрерывного получения яиц комнатной мухи; способа получения хитина; устройства для переработки органических субстратов личинками беспозвоночных; корма для синантропных мух; способа регулирования метаморфоза синантропных мух.

Библиография 
В разные периоды времени занимался дифференциальными проблематиками сельского хозяйства, как самостоятельно, так и с коллективом, в результате чего некоторые направления его научной деятельности стали хитами, а именно: переработка отходов животноводства и птицеводства, включая энтомологический метод утилизации отходов животноводства; личинки мух для кормления сельскохозяйственных животных; хитин и хитозан из личинок мух и свиного навоза, а также многие другие. Итогом его дела стали следующие 45 научных работ, некоторые из которых отмечены в независимых вторичных источниках:

«Искусственное осеменение доверить высококвалифицированным специалистам» // Молочное и мясное скотоводство. — 1964. — № 11. — С. 31—32. — УДК 636.082.453.5; «Биологические свойства потомства от естественного спаривания и искусственного осеменения крупного рогатого скота» // Сборник научных работ «Биология воспроизведения и искусственное осеменение сельскохозяйственных животных», выпуск 3. — Дубровицы : ВИЖ, 1966. — С. 11—19; «Молочная продуктивность коров швицкой породы, полученных от искусственного и естественного спаривания» // Материалы конференции аспирантов ВИЖа (Сборник научных работ ВИЖа, выпуск 13). — Дубровицы : ВИЖ, 1968. — С. 77—80; «Душевая установка для хряков» // Свиноводство. — 1968. — № 2. — С. 11—12. — УДК 636.4.083.1; «Современные формы организации работы станций искусственного осеменения» // Животноводство. — 1969. — № 6. — С. 69—72. — УДК 636.082.42; «Организация искусственного осеменения семенем быков мясных пород» // Животноводство. — 1969. — № 10. — С. 78—80. — УДК 636.591.391; «Маршрутно-кольцевая система обслуживания» // Молочное и мясное скотоводство. — 1969. — № 3. — С. 17—19. — УДК 636.082.453.5.22/28; «Наступление стельности и продуктивность коров в связи со сроками осеменения после отела» // Сборник научных работ «Вопросы технологии производства молока и говядины», выпуск 17. — Дубровицы : ВИЖ, 1970. — С. 23—26. — УДК 636.2.082.453.5; «Изучение селекционной и биологической эффективности искусственного осеменения и усовершенствование его организации в скотоводстве» // Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук. — 1970. — 16 с.; «Лучше использовать семя быков мясных пород» // Животноводство. — 1971. — № 10. — С. 82—84. — УДК 636.591.463.1; «Стадом в холодильнике» // Сельская новь. — 1972. — № 7. — С. 15—17; «Удовлетворим любую заявку на сперму быков» // Молочное и мясное скотоводство. — 1972. — № 9. — С. 37; «Организационные проблемы искусственного осеменения сельскохозяйственных животных» // Технология искусственного осеменения и биология воспроизведения сельскохозяйственных животных. — Москва : Издательство «Колос», 1972. — С. 24—30. — УДК 636.082.453.5+636:612.6](063); «Значение искусственного осеменения в создании родственной группы быка Алмаза 127252 F-189 МШ 417 в швицкой породе» // Технология искусственного осеменения и биология воспроизведения сельскохозяйственных животных. — Москва : Издательство «Колос», 1972. — С. 31—36. — УДК 636.082.453.5+636:612.6](063); «Влияние сроков осеменения коров на наступление стельности и продуктивность» // Технология искусственного осеменения и биология воспроизведения сельскохозяйственных животных. — Москва : Издательство «Колос», 1972. — С. 37—45. — УДК 636.082.453.5+636:612.6](063); «Использование белкового корма, полученного путем биологической переработки свиного навоза, в кормлении молодых и взрослых норок» // Бюллетень научных работ «Вопросы утилизации бесподстилочного навоза на комплексах и фермах промышленного типа», выпуск 44. — Дубровицы : ВИЖ, 1975. — С. 51—53. — УДК 636.9.087.8; «Использование уксуснокислого натрия для повышения жирномолочности коров» // Химия в сельском хозяйстве. — 1975. — № 9. — С. 61—63. — УДК 637.122; «Биологические методы утилизации навоза» // Сборник научных трудов ВНИИ животноводства, выпуск 4. — Дубровицы : ВИЖ, 1976. — С. 100—113; «Разработка и внедрение высокоэффективной технологии систем удаления, обезвреживания, переработки, хранения, транспортировки и использование жидкого навоза, получаемого на крупных животноводческих комплексах промышленного типа» // Бюллетень научных трудов ВНИИ животноводства, выпуск 51. — Дубровицы : ВИЖ, 1977. — С. 75—77; «Новые пути использования бесподстилочного навоза и жидких стоков свиноводческих комплексов» // Краткие итоги научных исследований за 1977 г. — Дубровицы : ВИЖ, 1978. — С. 69—70; «Биологический (энтомологический) метод оценки продуктов животноводства и кормов» // Достижения сельскохозяйственной науки и практики. — 1978. — № 10 (152). Серия 2. — С. 23—35. — УДК 637.072+636.085.3; «Использование белковой муки из личинок мух в рационах норок» // Сборник научных трудов НСХИ «Переработка органических отходов животноводства биологическим способом», том 128. — Новосибирск : Новосибирский сельскохозяйственный институт, 1980. — С. 30—33; «Изделия из полимерных материалов» // Животноводство. — 1984. — № 9. — С. 37—38. — УДК 63—036.5; «Зоогигиенические требования к полам животноводческих помещений» // Сборник научных трудов «Исследование процессов механизации ферм крупного рогатого скота». — Подольск : ВНИИ механизации животноводства, 1988. — С. 160—163. — УДК 614.9:69.025; «Биотехнологический метод переработки органических отходов животноводства» // Тезисы докладов Международной научно-практической конференции «Эколого-генетические проблемы животноводства и экологически безопасные технологии производства продуктов питания» (Изд-е 2-е, доп-е). — Дубровицы : Издательство ВНИИ животноводства, 1998. — С. 153—155; «Рыбоводно-биологические пруды — метод утилизации жидких органических отходов свиноводческих комплексов» // Новое в животноводстве. — 1999. — № 3 (03). — С. 20—22; «Краткий отчет о сотрудничестве с китайскими учеными» // Новое в животноводстве. — 1999. — № 3 (03). — С. 29; «Безотходные технологии переработки органических отходов в свиноводстве» // Сборник докладов и тезисов Международной научно-практической конференции «Повышение эффективности ведения свиноводства». — Быково : ВНИИ свиноводства, 1999. — С. 83-86; «Новая биотехнология переработки навоза» // Зоотехния. — 1999. — № 3. — С. 29-31; «Утром мухи — вечером деньги» // Животновод. — 1999. — № 9. — С. 30—31; «Эколого-экономические аспекты переработки органических отходов животноводства» // Сборник научных трудов «Продовольственная безопасность — XXI век: эколого-экономические аспекты», Том I. — Екатеринбург : Уральская государственная сельскохозяйственная академия, 2000. — С. 105—113. — ISBN 5-87203-102-5; «Энтомологический метод утилизации органических отходов животноводства, в частности, свиноводства» // Аграрная Россия. — 2000. — № 5. — С. 51—57; «Биопереработка свиного навоза — основа получения хитина и хитозана» // Аграрная Россия. — 2000. — № 5. — С. 57—59; «Подготовка жидких навозных стоков к переработке личинками комнатной мухи» // Зоотехния. — 2000. — № 11. — С. 27—28. — УДК 636.082; «Получение хитина и хитозана из личинок синантропных мух» // Научные труды ВИЖа «Животноводство — XXI век», выпуск 61. — Дубровицы : Издательство ВНИИ животноводства, 2001. — С. 242—246. — УДК 595.773.4; «Использование личинок мух в кормлении сельскохозяйственных животных, пушных зверей, птицы, рыбы и насекомых». — Дубровицы : Издательство РУЦ ЭБТЖ, 2001. — 34 с. — УДК 636.087, ББК 45.45; «Технология переработки органических отходов: в свиноводстве» // Зоотехния. — 2002. — № 3. — С. 21—23. — УДК 574:631.22.018; «Энтомологическая переработка органических отходов свиноводства и птицеводства и использование её продуктов в сельском хозяйстве». — Дубровицы : Издательство РУЦ ЭБТЖ, 2004. — 136 с.; «Переработка отходов животноводства и птицеводства» // Животноводство России. — 2004. — № 5. — С. 23—24; «Переработка отходов животноводства и птицеводства» // Животноводство России. — 2004. — № 6. — С. 33—34; «Замкнутая зооагроэкотехсистема в свиноводстве» // Материалы 3-й Международной научно-практической конференции «Современные технологические и селекционные аспекты развития животноводства России». — Дубровицы, 2005. — С. 306—313; «Новая биотехнология переработки навоза, помета» // Агроэкологические проблемы использования органических удобрений на основе отходов промышленного животноводства. — Владимир, 2006. — С. 74—76. — ISBN 5-85941-171-5; «Технология переработки органических отходов в свиноводстве» // Свиноферма. — 2006. — № 11. — С. 58—60; «Новая биотехнология переработки навоза и помета» // Агроэкологические аспекты комплексного использования местных сырьевых ресурсов и нетрадиционных агроруд в сельском хозяйстве. — Казань, 2007. — С. 79—80; «Переработка отходов животноводства и птицеводства» // Тваринництво України. — 2011. — № 10 (29). — С. 14—18.

Упоминания в прессе 

В одном из фельетонов рубрики «Вилы в бок» в февральском номере за 1969 год журнала «Крокодил» автор А. Д., негодуя, повествует о том, как выглядит памятный значок, выпуск которого был приурочен к проводимым ВИЖем в 1968 году курсам по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных: на фоне карты СССР изображены яйцеклетка и стремящийся к ней сперматозоид. Значок был выпущен ЦСИО, директором которой являлся Феликс Злочевский.

А уже в майском номере за 1969 год журнала «Крокодил» вышло продолжение февральского фельетона, в котором сообщалось, что во всем виноват директор ЦСИО Феликс Злочевский, выпустивший без утверждения художественным советом значок чересчур уж откровенно изображавший процесс искусственного осеменения, за что впоследствии получил выговор с удержанием из зарплаты 150 рублей; неприличные значки уничтожены.

Память 

На доске почета «Заслуженные ученые Института», расположенной в холле Гербового зала Дворцового корпуса ВИЖа, увековечена память о Феликсе Злочевском (с небольшой ошибкой, поскольку в соответствии с Постановлением Совета Министров СССР № 1361 от 14 ноября 1986 года статус лауреата был присвоен ему только в 1986 году).

Похоронен на Ваганьковском кладбище Москвы вместе с родителями и дядей-участником Великой Отечественной войны.

Примечания

Ссылки 
 Часть 1 ЦСИО Центральная станция искусственного осеменения с/х животных пос. БыковоВидео YouTube.
 Часть 2 ЦСИО Центральная станция искусственного осеменения с/х животных пос. Быково Видео YouTube. 
 К 80-летию Всероссийского научно-исследовательского института животноводства был снят фильм «ВИЖу — 80 лет» Видео на сайте ВИЖа. 
 Технолого- экологические аспекты переработки отходов птицеводства и свиноводства личинками мух Онлайн-публикация на сайте ООО «АгроБиотехнологии». 
 Переработка отходов животноводства и птицеводства Онлайн-публикация на сайте Ассоциации производителей и потребителей технологий биоэнергетики «РТБ». 

Выпускники Московской академии ветеринарной медицины и биотехнологии
Члены КПСС
Работники сельского хозяйства
Зоотехники
Изобретатели СССР
Селекционеры СССР
Селекционеры по алфавиту
Гидробиологи СССР
Биотехнологи
Животноводы по алфавиту
Зоологи по алфавиту
Энтомологи по алфавиту
Похороненные на Ваганьковском кладбище
Депутаты районных советов РСФСР